Борзые:
 Борзые — группа пород охотничьих ловчих собак, для безружейной охоты (травли) на зверя.
 Борзые — деревня в Истринском районе Московской области.
 «Борзые» — телефильм режиссёра Кима Мэннерса.